Тіні забутих предків — балет композитора Віталія Кирейка (лібр. Ф. Коцюбинського та Н. Скорульської за повістю М. Коцюбинського, 1960).
 Тіні забутих предків — повість Михайла Коцюбинського.
 Тіні забутих предків — український художній фільм 1964 року режисера Сергія Параджанова.
 Тіні забутих предків — український фільм-балет (відеофільм, 1990) режисера Юрія Суярка.
 Тіні забутих предків — науково-популярна книга Карла Сагана та Енн Друян.
 Тіні забутих предків — пісня української співачки Аліни Паш, з якою вона мала представити Україну на Євробаченні-2022.

Див. також 
 Тіні незабутих предків